Koike ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Koike (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Akira Koike (* 1960), japanischer Politiker
 Daiki Koike (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Junki Koike (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kazuhiro Koike (* 1953), japanischer Radrennfahrer
 Kazuo Koike (1936–2019), japanischer Comic- und Drehbuchautor
 Kenji Koike (* 1939), japanischer Baseballspieler
 Kensuke Koike (* 1980), japanischer Künstler
 Koike Masanao (1854–1913), japanischer Militärarzt und Politiker
 Masakatsu Koike (* 1952), japanischer Politiker
 Reizō Koike (1915–1998), japanischer Schwimmer
 Ryōhei Koike (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Ryūta Koike (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Toshiki Koike (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Yūki Koike (Leichtathlet) (* 1995), japanischer Sprinter
 Yūko Koike (* 1967), japanische Badmintonspielerin

 Yuriko Koike (* 1952), japanische Politikerin
 Yūta Koike (* 1996), japanischer Fußballspieler

Koike steht für:

 Koike (Niigata), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Niigata (eingemeindet nach Tsubame)